Il Queen's Club Championships 1997 (conosciuto pure come Artois Championships per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. 
È stata la 95ª edizione del Queen's Club Championships, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1997.
Si è giocato al Queen's Club di Londra in Inghilterra, dal 9 al 15 giugno 1997.

Campioni

Singolare 

 Mark Philippoussis ha battuto in finale  Goran Ivanišević 7–5, 6–3

Doppio 

 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter hanno battuto in finale  Sandon Stolle /  Cyril Suk 6–4, 7–5

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 1997